Чемпионат Египта по футболу 1979/1980 — 24-й чемпионат Египта, проходивший с 12 октября 1979 года по 27 июня 1980 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1979/1980 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1979/1980 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
1979 год в Египте
1980 год в Египте